Дорикл:
 Дорикл — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы. Был ранен Диомедом. 
 Дорикл — персонаж древнегреческой мифологии, тмариец. Муж Берои. 
 Дорикл — персонаж древнегреческой мифологии, индийский воин. 
 Дорикл — персонаж древнегреческой мифологии, сын Феникса и Кассиопеи. Вероятно, он же – предок фракийцев. 
 Дорикл — персонаж древнегреческой мифологии, из Тиринфа. На Олимпийских играх, устроенных Гераклом, победил в кулачном бою.